José Sánchez Martínez (Múrcia, 26 de maig de 1937), ex-pilot de motociclisme català d'origen murcià
 Juan Ignacio Sánchez (Bahía Blanca, 8 de maig 1977), jugador professional de bàsquet argentí